

Тинь — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Тинь – населений пункт у Задарській жупанії у складі міста Бенковаць